Никола́й Смо́лин:
 Смолин, Николай Васильевич (1914—1982) — советский дипломат.
 Смолин, Николай Васильевич (1928—1974) — советский геолог, Герой Социалистического Труда.